Aldo Balasso (1942) – ciclista su strada italiano
 Antonio Balasso (1919-1993) – aviatore italiano 
 Giuseppe Balasso (1903-1975) – politico italiano
 Natalino Balasso (1960) – attore, comico e scrittore italiano
 Tommaso Balasso (1981) – sciatore alpino italiano